Heinrich von Kageneck ist der Name folgender Personen:

 Heinrich von Kageneck (Politiker, 1835) (1835–1887), deutscher Gutsbesitzer und Politiker, MdR
 Heinrich von Kageneck (Politiker, 1870) (1870–1937), deutscher Politiker, MdL Baden